Ordet kvark har flere betydninger eller specialiseringer:
 Kvark (fysik)
 Kvark (mælkeprodukt)
 Quark (tegneseriefigur) - tegneseriefigur opfundet af Peter Madsen
 Quark - tegneserie med figuren af samme navn